Колтон има више значења:
 Колтон (Њујорк)
 Колтон (Вашингтон)
 Колтон (Калифорнија)
 Колтон (Јужна Дакота)